Дэнни (Дэн) Рэй Бруйетт (, род. 18 августа 1962, Пейнкортвилл, Луизиана, США) — американский политик, министр энергетики США (2019—2021).

Карьера 
Окончил университет Мэриленда. Прошёл службу в армии США (1982—1987), служил в знаменитом 11-м механизированном полку (англ. — 11th Armored Cavalry Regiment (Blackhorse Regiment), расквартированном в Форт Ирвин, Калифорния.

В 1989—1997 годах работал помощником по юридическим вопросам члена Палаты представителей Конгресса США республиканца Билли Таузина. В 1997—2000 годах — старший вице-президент компании R. Duffy Wall & Associates.

В 2001—2003 годах при Президенте США Джордже Буше работал заместителем министра энергетики США.

В 2003—2004 годах вернулся на работу в Конгресс, где был руководителем аппарата конгрессмена Билли Таузина и одновременно руководителем аппарата Комитета по вопросам энергетики и торговли Палаты представителей Конгресса США.

В 2004—2006 годах — вице-президент Ford Motor Company, отвечающий за внутреннюю политику компании. По сообщению агентства «Блумберг», в это время Бруйетт был официально зарегистрирован как лоббист и лоббирован интересы «Форда» и последующих частных работодателей в Конгрессе США.

В 2006 был приглашён на должность старшего вице-президента в группу компаний United Services Automobile Association (USAA), предоставляющих финансовые услуги и специализирующихся на работе в основном с военными и членами их семей. Бруйетт вернулся в Техас, где находится штаб-квартира USAA и, как пишет газета Houston Chronicle, вошёл в окружение Рика Перри, который в тот момент баллотировался в губернаторы штата Техас, и «помог собрать десятки тысяч долларов пожертвований для его кампании».

3 апреля 2017 года президент США Дональд Трамп внёс кандидатуру Бруйетта на должность заместителя министра энергетики США, 3 августа 2017 года Сенат США утвердил его в должности; 8 августа 2017 года Бруйетт был приведён к присяге.

18 октября 2019 года президент США Дональд Трамп сообщил, что предложит кандидатуру Бруйетта на должность министра энергетики США вместо Рика Перри. 7 ноября 2019 года кандидатура была официально подана в Сенат США для утверждения.

12 декабря 2019 года Сенат США утвердил Дэна Бруйетта на посту министра энергетики США, за него проголосовали 70 из 100 членов верхней палаты Конгресса США.

Личная жизнь 
Жена — Адриенна Бруйетт, у пары 9 детей (Стивен, Джулия, Даниэлла, Саманта, Катрина, Джеки, Жоэль, Аделаида и Кристофер), которым они дали домашнее образование. Семья проживает в Сан-Антонио, Техас.

Примечания

Ссылки 
 https://www.energy.gov/contributors/dan-brouillette — официальная страница Дэна Бруйетта на сайте Министерства энергетики США

Родившиеся 18 августа
Родившиеся в 1962 году
Персоналии по алфавиту
Кабинет Дональда Трампа
Члены Республиканской партии США от Техаса
Министры энергетики США
Политики США XXI века
Политики США XX века